Поляков, Владимир Васильевич:

 Поляков, Владимир Васильевич (1924—2012) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Поляков, Владимир Васильевич (род. 1935) — советский легкоатлет.